J46 steht für:

 Status asthmaticus
 den Johnson-Körper J46, die verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel
 ein Flugzeugtriebwerk, siehe Westinghouse J46

Abkürzung